Stephen Henderson, né le  à Kansas City (Missouri) aux États-Unis, est un acteur et réalisateur américain.

Biographie 
Il a notamment joué dans Manchester by the Sea  et Le Casse de Central Park. Mais c'est surtout pour son rôle dans Fences qu'il se fait remarquer en jouant le meilleur ami de Denzel Washington.

Filmographie

Cinéma

Courts-métrages 
 2008 : Blood Over a Broken Pawn
 2008 : Premature

Télévision

Séries télévisées

Liens externes 

 
Acteur américain
Naissance en août 1949
Naissance à Kansas City (Missouri)